Raiffeisenstraße ist eine Straße in Bonn.

Folgende Gebäude befinden sich unter anderem in der Raiffeisenstraße:
 Raiffeisenstraße 1 (Bonn)
 Raiffeisenstraße 3 (Bonn)
 Raiffeisenstraße 5, siehe Villa Ingenohl